Белинда Бенчич — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Агнешка Радваньская — защищала свой титул, но проиграла в четвертьфинале.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Симона Халеп (Финал, отказ)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Луция Шафаржова (Второй раунд)
  Гарбинье Мугуруса Бланко (Второй раунд)

<li>  Карла Суарес Наварро (Первый раунд)
<li>  Каролина Плишкова (Первый раунд)
<li>  Екатерина Макарова (Второй раунд)
<li>  Тимея Бачински (Первый раунд)
<li>  Анжелика Кербер (Третий раунд)
<li>  Винус Уильямс (Первый раунд)
<li>  Сара Эррани (Полуфинал)
<li>  Андреа Петкович (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2015